Göppenham ist der Ortsname von

 Göppenham (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Göppenham (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern